privor, reljefni oblik
Privor (Žrnovnica)
Privor (kraj)